Ariel:

 Ariel — торговая марка стирального порошка компании Procter & Gamble.
 Ariel 1 — первый британский искусственный спутник земли.
 Ariel 2 — британский спутник для исследований в бласти радиоастрономии.
 Ariel Atom — автомобиль, производимый компанией Ariel Motor Company.
 Ariel Ltd — имя английского автопроизводителя спортивных автомобилей.
 Ariel V — орбитальная рентгеновская обсерватория.
 ARIEL (космический аппарат) — проектируемый космический телескоп.
 Ariel the Little Mermaid — видеоигра по мотивам диснеевского мультфильма «Русалочка».

См. также 
 Ариэль